Världsmästerskapet i handboll för herrar 1999 spelades i Egypten 1–15 juni 1999. Sverige vann turneringen före Ryssland och Jugoslavien.

Kval

Spelartrupper

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Final

Slutställning

Turneringens bästa spelare och statistik

All-Star Team 
 Most Valuable Player (MVP): Stefan Lövgren, 

1999 i Egypten
Internationella handbollstävlingar i Egypten
Handbollssäsongen 1998/1999
1999
Sportevenemang i Kairo
Sport i Port Said
Kairo under 1900-talet